Zhaozhou kan syfta på:
 Zhaozhou, Daqing – ett härad som lyder under Daqings storstadsområde i Heilongjiang-provinsen i nordöstra Kina
 Zhaozhou (zenmästare) – en kinesisk Zen-mästare
 Zhaozhou (ort i Kina) – en ort i provinsen Heilongjiang